Сан-Кристобаль-де-лас-Касас () — город в Мексике, штат Чьяпас, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

История 
Поселение было основано 31 марта 1528 года в долине, которую туземцы называли Уэйсакатлан, что с языка науатль можно перевести как — большая трава. Испанские конкистадоры во главе с  основали здесь столицу провинции Чьяпас — Вилья-Реаль-де-Чьяпа.

7 июля 1536 года поселение становится городом Сьюдад-Реаль-де-Чьяпа.

20 сентября 1786 года по распоряжению Карла III город становится столицей .

27 июля 1829 года губернатор штата  переименовал город в Сан-Кристобаль, в честь Святого Христофора.

31 мая 1848 года к названию города была добавлена фамилия первого епископа Чьяпаса — Бартоломе де лас Касаса.

В период смут столица штата несколько раз переносилась в Тустла-Гутьеррес, и окончательно была перенесена туда 9 августа 1892 года.

Примечания

Ссылки 
 

Города Чьяпаса